Bierzyn ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Bierzyn (Boniewo), Dorf der Gmina Boniewo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bierzyn (Strzelin), Dorf der Gmina Strzelin in der Woiwodschaft Niederschlesien